Okręty US Navy o nazwie USS "Hyacinth":
 Pierwszy USS "Hyacinth" - holownik używany przez US Army. Przekazany US Navy 30 września 1862, sprzedany 17 sierpnia 1865.
 Drugi USS "Hyacinth" - okręt zaopatrzeniowy latarni. Zwodowany w lipcu 1902, przekazany US Navy w kwietniu 1917, wrócił do Department of Commerce w lipcu 1919.

Hyacinth